Felföldi ist der Name von

 Anikó Felföldi (1938–2020), ungarische Schauspielerin
 László Felföldi (Schauspieler 1925) (1925–1964), ungarischer Schauspieler
 László Felföldi(Schauspieler 1952) (1952–1998), ungarischer Schauspieler
 László Felföldi (* 1961), ungarischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Pécs
 László Felföldi (Ethnologe) (* 1947), ungarischer Ethnologe
 Joseph Felföldi (* 1954), ungarischer Musikproduzent
 Szabolcs Felföldi (* 1975), ungarischer Historiker und Archäologe
 Tamás Felföldi, Zoologe

 Felföldi Édességgyártó Kft., ungarisches Unternehmen